Піргос () — вежа.

 Піргос (місто) — столиця ному Еліда.
 Левкос Піргос — символ міста Салоніки.

Персоналії
 Леонідас Піргос — грецький фехтувальник, олімпійський чемпіон 1896 року.